Stettler renvoie à :

Toponyme 
 Stettler, ville de l'Alberta, au Canada, dans la circonscription de Drumheller-Stettler et dans le district municipal du Comté de Stettler No 6.

Patronyme 
 Eduard Stettler (1880-1940), juriste suisse ;
 Heinz Stettler (1953-2006), bobeur suisse ;
 Jérôme Stettler (1966-), artiste plasticien et dessinateur suisse ;
 Kurt Stettler (1932-2020), joueur de football international suisse ;
 Martha Stettler (1870-1945), artiste peintre suisse ;
 Martin Stettler (1984-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme